Scaura latitarsis é uma abelha social da tribo dos meliponíneos.

latitarsis
Abelhas do Brasil
Himenópteros descritos em 1900